Udvar (Mohačka mikroregija, Mađarska)
Udvar (Pečuška mikroregija, Mađarska)